GMD est un sigle qui peut signifier :
La Ground-Base Midcourse Defense, un système missile antibalistique américain ; 
 Grands moulins de Dakar, une entreprise du Sénégal ;
 Groupe GMD, un sous-traitant français ;
 grenade à main de désencerclement, terme de l'administration française désignant une grenade de désencerclement.

GMD est un code qui peut signifier :
 dalasi, la monnaie de la République de Gambie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code